ŽNL Ličko-senjska u sezoni 2014./15. je predstavljala jedinu županijsku ligu u Ličko-senjskoj županiji, te ligu petog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva.  U natjecanju je sudjelovalo 11 klubova, a prvak je bio Otočac.

Sustav natjecanja  
Igralo se dvostrukim ligaškim sustavom. Nakon jesenskog dijela prvenstva je odustala Croatia Lički Osik, te je za drugi dio prvenstva načinjen novi raspored. Nakon 18. kola je odustala i momčad Novalje.

Ljestvica

Rezultatska križaljka

Najbolji strijelci 
Strijelci 10 ili više pogodaka u sezoni:

Povezani članci  
 ŽNL Ličko-senjska
 1. ŽNL Primorsko-goranska 2014./15. 
 Kup Nogometnog saveza Ličko-senjske županije 2014./15.

Vanjske poveznice 
 Nogometni savez Ličko-senjske županije

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2014./15., 5. rang - 1. ŽNL, ŽNL Ličko-senjska
 nogometnisavezlsz.hr, Bilteni 2014./15. , pristupljeno 29. rujna 2017. 
 nogometnisavezlsz.hr, Bilten, br. 13 (11. kolo - rezultati i ljestvica) , objavljeno 19. studenog 2014.,  preuzeto 29. rujna 2017. 
 nogometnisavezlsz.hr, Bilten, br. 26 (rezultati 20. kola i konačna ljestvica) , objavljeno 10. lipnja 2015., preuzeto 29. rujna 2017. 
 nogometnisavezlsz.hr, Završni bilten 2014./2015. , objavljeno 6. srpnja 2015., preuzeto 29. rujna 2017.
 

 

2014-15
Ličko-senjska-1